Cedrik Weigel (ur. 15 grudnia 1998) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SG Nickelhütte Aue. Złoty medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie (2018).

Przebieg kariery 
10 stycznia 2015 w Zakopanem zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 40. miejsce. Pierwsze punkty cyklu zdobył 18 sierpnia 2016 w Kuopio, zajmując 13. lokatę. W kolejnych dniach na tej samej skoczni zadebiutował w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego; w drugim konkursie, 21 sierpnia, zajął 29. miejsce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018. Indywidualnie był 16., a w drużynowym konkursie mężczyzn zdobył złoty medal. W lutym 2018 zdobył pierwsze punkty zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 29. pozycję w konkursie w Klingenthal. 25 sierpnia 2019, zajął 4. lokatę w zawodach FIS Cupu w Râșnovie. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni startował we wrześniu 2021, zajmując 36. i 49. miejsce w konkursach FIS Cupu w Villach.

W czerwcu 2022 poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w listopadzie 2021 zakończył karierę sportową.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Weigela na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998